Imię Wudi (武帝) nosiło kilku chińskich cesarzy:

 Wudi z dynastii Han (156 p.n.e.–87 p.n.e.) 
 Wudi (155–220), pośmiertne imię cesarza Cao Cao
 Wudi z dynastii Jin (236-290)
 Wudi z dynastii Liang (464-549)

 Wudi – powiat we wschodnich Chinach, w prowincji Szantung, w prefekturze miejskiej Binzhou

Zobacz też 
 Wu Di